Duluth (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota.
 Duluth (Geòrgia), població dels Estats Units a l'estat de Geòrgia.